Буто:
 Буто - давньоєгипетська богиня.
 Буто - стародавнє місто, столиця  Нижнього Єгипту.
 Буто - напрямок в сучасному японському танці.
 Буто - повіт в Ляншань-Їській автономній префектурі провінції Сичуань (КНР).